Eliminacje do EURO 2010 rozpoczęły się 1 września 2009 i trwały do 31 maja 2010. W rundzie kwalifikacyjnej która trwała od 1 września 2009 do 30 listopada 2009 udział wzięło 52 reprezentacje narodowe, podzielone na 13 czterozespołowych grup z których 2 najlepsze awansowały do elitarnej rundy kwalifikacyjnej oraz 2 najlepsze zespoły z 3 miejsc.

Runda kwalifikacyjna

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Grupa 10

Grupa 11

Grupa 12

Grupa 13

Klasyfikacja trzecich miejsc 
Trzynaście najlepszych reprezentacji, które w swoich grupach zajęły trzecie miejsca, dostały szansę dostać się do 2 rundy kwalifikacji. Aby wyłonić wspomniane trzynaście drużyn z trzynastu grup eliminacyjnych stworzona została specjalna tabela. Drużyny zajmujące trzecie miejsca w swoich grupach mają odliczone punkty zdobyte w meczach z drużynami z ostatnich miejsc w swoich grupach.
Dwie najlepsze reprezentacje z trzecich miejsc awansowały dalej.

Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej